New Dawns – EP di Gaia del 2016
 New Dawns – singolo di Gaia dell'omonimo EP